Shīrīn kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shanīn, ort, Qazvin, 
 Khvosh Āb-e Shīrīn, ort, Kohgiluyeh och Buyer Ahmad, 

Robotskapade Iranförgreningar